Pierre-Hugues Herbert e Kevin Krawietz hanno battuto in finale 6-7(3), 6-2, 12-10 Julien Obry e Adrien Puget

Cheng Peng Hsieh e Yang Tsung-hua erano i detentori del titolo, ma Yang non ha partecipato, solo Hsieh ha partecipato.

Teste di serie

  Andrea Collarini /  Agustín Velotti (quarti di finale)
  Cheng Peng Hsieh /  Huang Liang-chi (quarti di finale)
  Facundo Argüello /  Julen Uriguen (primo turno)
  Evan King /  Denis Kudla (quarti di finale)

  Arthur De Greef /  Gianni Mina (ritirati) 
  Hiroyasu Ehara /  Shuichi Sekiguchi (primo turno) 
  Andrej Kuznecov /  Dominik Schulz (Withdrew) 
  Daniel Berta /  Radim Urbanek (primo turno)

Tabellone

Finales

Parte alta

Parte bassa 

Torneo di Wimbledon 2009